Бунге Микола:

 Бунге Микола Андрійович (1842–1915) — російський хімік.
 Бунге Микола Миколайович (1885–1921) — російський хімік.
 Бунге Микола Християнович (1823–1895) — російський економіст, державний діяч.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок